Райхман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райхман, Леонид Фёдорович (1908—1990) — сотрудник советских органов государственной безопасности, генерал-лейтенант.
 Райхман, Людвик (1881—1965) — врач, общественный деятель, один из основателей ЮНИСЕФ.
 Райхман, Тобиас (род. 1988) — немецкий гандболист.
 Фромм-Райхман, Фрида (1889—1957) — немецкий и американский психотерапевт. См. также 
 Райхман против Латвии — дело, рассмотренное Комитетом ООН по правам человека, связанное с выдачей паспорта негражданина Латвии с принудительно изменённой фамилией.